Warren County er navnet på 14 counties i USA. De er opkalder efter general Joseph Warren, som blev dræbt i slaget ved Bunker Hill i den amerikanske uafhængighedskrig:

 Warren County, Georgia
 Warren County, Illinois
 Warren County, Indiana
 Warren County, Iowa
 Warren County, Kentucky
 Warren County, Mississippi
 Warren County, Missouri
 Warren County, New Jersey
 Warren County, New York
 Warren County, North Carolina
 Warren County, Ohio
 Warren County, Pennsylvania
 Warren County, Tennessee
 Warren County, Virginia